Merlo kan syfta på:

 Merlo (företag), italienskt företag som tillverkar teleskoplastare
 Merlo slott, även kallat Villa Merlo, byggnad i Timrå kommun, Sverige

Geografi

Argentina 

 Partido de Merlo, kommun, Buenos Aires, 
 Merlo, Buenos Aires, ort, Buenos Aires, 
 Merlo (ort i Argentina, San Luis), 

Robotskapade Argentinaförgreningar